Франсоа Едуар Анатол Лука () е френски математик, известен с изследванията си над редицата на Фибоначи. Свързаното с тях понятие числа на Лука и редици на Лука са кръстени на негово име.

Биография 
Едуар Лука е роден на 4 април 1842 в Амиен, Франция. Получава образованието си в Екол Нормал Сюпериор. Работи в Парижката обсерватория и впоследствие става професор по математика в лицей Сен Луис и в парижкия Лицей Шарлеман. По време на Френско-пруската война от 1870-1871 година е артилерийски офицер във френската армия.

През 1875 година предлага нерешения проблем да се докаже, че единственото решение на Диофантовото уравнение:

при N > 1 е решението N = 24 и M = 70. Едва през 1918 година е открито доказателството на това твърдение, използвайки елиптични функции, в по-ново време са публикувани и елементарни решения.

Лука разработва методи за проверка на прости числа. През 1857, когато е на 15 година, той започва да проверява на ръка дали числото 2127 − 1 е просто число, използвайки модификация на редицата на Фибоначи. През 1876 година, след 19 години на проверки, той успява да докаже, че числото е просто и за следващите 75 години това остава най-голямото известно Мерсеново просто число. Вероятно това ще остане най-голямото число, проверено на ръка за свойството да е просто число. По-късно Дерик Хетри Лемър подобрява методите за проверява не на прости числа на Лука.

Лука се интересува от занимателна математика. Негова е идеята за задачата за Ханойските кули, която предлага под името N. Claus de Siam, анаграма на „Лука от Амиен“ (Lucas d'Amiens). През 1899 година той публикува за първи път описание на играта „Точки и чертички“.

Лука умира при необичайни обстоятелства. По време на годишния конгрес на Френската асоциация за напредък на науката, един келнер изпуска поднос и парче счупена чиния порязва Лука по бузата. Няколко дни по-късно, на 3 октомври 1891 година, той почива от силно кожно възпаление, вероятно резултат от сепсис.

Източници 

Френски математици
Математици (теория на числата)
Родени в Амиен
Починали в Париж